Dimetopia kan syfta på:

 Dimetopia (djur) – ett släkte av mossdjur
 Dimetopia (växter) – ett släkte av växter